When in Rome kan syfta på:

 When in Rome do as the Romans do – ett engelskt uttryck

Film och television 
When in Rome (film, 2010) – film från 2010, med bland annat Kristen Bell.
When in Rome (film 2002) – film från 2002, med bland annat Mary-Kate & Ashley Olsen.
When in Rome (film, 1952) – film från 1952, med bland annat Van Johnson.

Litteratur 
 When in Rome – en novell av Ngaio Marsh, se Allt kan hända i Rom

Låtar 
 When in Rome (Do the Jerk) – en låt av Rocket from the Crypt